Jocelyne Esther Journo (1951-1972), chanteuse française ;
 Philippe Journo (1961-), homme d'affaires et chef d’entreprise français ;
 Raoul Journo (1911–2001), chanteur tunisien ;
 Victor Journo (1917–1994), peintre tunisien.

Étymologie 
Le nom se rapproche de l'italien giorno, « jour ». Selon Paul Sebag, le nom dérive de l'italien de buon giorno (littéralement « de bon jour ») et signifie « qu'il soit né un bon jour ». Une origine ibérique est également possible.

Notes et références 

Patronyme séfarade